Efeler Ligi 2016/2017 – 47. sezon walki o mistrzostwo Turcji organizowany przez Türkiye Voleybol Federasyonu. Zainaugurowany został 22 października 2016 i trwał do 3 maja 2017 roku.

W sezonie 2016/2017 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały ,  i , w Pucharze CEV − , a w Pucharze Challenge −  i .

Mistrzem Turcji po raz ósmy w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Pozostałe cztery trafiły do fazy play-out.
 Faza play-off: składa się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), meczów o miejsca 5-8 (do dwóch zwycięstw), półfinałów (do dwóch zwycięstw), meczów o 7. miejsce (do dwóch zwycięstw), meczów o 5. miejsce (do dwóch zwycięstw), meczów o 3. miejsce (do trzech zwycięstw) oraz finału (do trzech zwycięstw), który wyłoniły mistrza Turcji.
 Faza play-out: uczestniczyły w niej 4 drużyny, które rozegrały dwa turnieje. Do uzyskanych wyników dodano osiągnięcia punktowe z fazy zasadniczej. Dwie najsłabsza drużyny spadła do niższej ligi w kolejnym sezonie.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej 
{|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%;"
!width=25 rowspan=2|
!width=320 rowspan=2|Drużyna
!width=33 rowspan=2|
!colspan=3|Mecze
!colspan=6|Rodzaj wyniku
!colspan=4|Sety 
!colspan=3|Małe punkty
!width=33 rowspan=2|
|-
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!3:0
!3:1
!3:2
!2:3
!1:3
!0:3
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
||1.77
||2.31
||2.25
||2.20
||1.39
||1.26
||2.23
||2.29
||2.22
||0.15
||0.48
||0.07

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

II runda

Mecze o miejsca 5-8 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

III runda

Mecze o 7. miejsce 
(do 2 zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do 2 zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do 2 zwycięstw)

Finał 
(do 3 zwycięstw)

Faza play-out

Pierwszy turniej w Izmirze

Drugi turniej w Izmirze

Tabela

Tabela fazy zasadniczej 
{|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%;"
!width=25 rowspan=2|
!width=320 rowspan=2|Drużyna
!width=33 rowspan=2|
!colspan=3|Mecze
!colspan=6|Rodzaj wyniku
!colspan=4|Sety 
!colspan=3|Małe punkty
!width=33 rowspan=2|
|-
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!3:0
!3:1
!3:2
!2:3
!1:3
!0:3
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
 ||0.15
 ||2.22
 ||0.48
 ||0.07

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2016 w Turcji
2016 w piłce siatkowej
2017 w Turcji
2017 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji